Anna Olsson och liknande namn kan syfta på:
Anna Ollson (fotograf) (1841-1926)
Anna Olsson (matlagningsexpert) (1885–1961)
Anna Olsson (författare) (född 1971), barnboksförfattare
Anna Olsson (översättare) (född 1977)
Anna Olsson (handbollsspelare) (född 1986)
Anna Olsson (kanotist) (född 1964)
Anna Olsson (skidåkare) (född 1976)
Anna Olsson (styrkelyftare) (född 1973)